Андре́ Джама́л Ки́нни (; 15 апреля 1989, Калифорния, США) — американский актёр и комик.

Биография 
Андре Джамал Кинни родился 15 апреля 1989 года в штате Калифорния, США.

Карьера 
Андре снимается в кино с 1996 года.

Избранная фильмография 

Комики США